Thubron ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Thubron (* 1939), britischer Schriftsteller
 Émile Thubron (1861–1927), französischer Motorbootfahrer britischer Herkunft